Щеголев, Щоголев, Щоголєв, Щоголів - прізвище. Відоме з XVII століття як дворянське прізвище Курської губернії. Жіноча форма: Щоголева, Щоголєва; Щоголів (не відмінюється).

 Щоголів Яків Іванович
 Щоголєв Ігор Олегович
 Щоголева Наталія Семенівна
 Щеголев Василь Матвійович
 Щоголев Максим Ігорович